Bethune är ett namn som förekommer i flera olika sammanhang. Från den nordfranska staden Béthune utgick den skotska klanen Bethune, och från den senare en svensk adelsätt med det försvenskade namnet Bethun.  Namnet förekommer som efternamnet de Béthune i Frankrike och som Bethune i engelsktalande länder. Det ingår i en rad geografiska namn utöver det ursprungliga franska stadsnamnet.

Personer med efternamnet Bethune eller med varianter av detta namn
 Ade Bethune (1914–2002), amerikansk romersk-katolsk konstnär
 Alexander Bethune (1852–1947), kanadensisk köpman och politiker,borgmästare i Vancouver
 Armand Joseph de Béthune (1738–1800), fransk godsägare
 François Gaston de Béthune (1638–1692), fransk diplomat
 George Thomas Bethune-Baker (1857–1944), brittisk entomolog
 Norman Bethune (1890–1939), kanadensisk läkare och internationalist (vänsteraktivist)

Se även
 Bethun, svensk utslocknad adelsätt av skotskt ursprung

Skotska efternamn
Franska efternamn